Серге́й Ната́нович Бернште́йн (, Одесса, Херсонская губерния, Российская империя — 26 октября 1968, Москва, СССР) — советский математик, профессор Харьковского и Московского университетов, академик АН СССР. Сын физиолога Натана Бернштейна, брат психиатра Александра Бернштейна.

Биография 
С. Н. Бернштейн получил своё математическое образование в Париже. Два сезона он провёл в Геттингене. Его учителями были Пикар, Гильберт и Адамар. Его диссертация 1904 года была посвящена решению 19-й проблемы Гильберта. Им найдены условия аналитичности решений уравнений второго порядка эллиптических и параболических типов; развиты новые методы решения граничных задач для нелинейных уравнений эллиптического типа; совместно с учениками создана новая ветвь теории функций — конструктивная теория функций. При доказательстве аппроксимационной теоремы Вейерштрасса Бернштейном были построены полиномы, оказавшиеся полезными в самых разных областях математики. Теперь их называют полиномами Бернштейна. В теории вероятностей Бернштейном предложена первая (1917) аксиоматика; продолжены и в определённом смысле завершены исследования петербургской школы Чебышёва — Маркова по предельным теоремам; разработана теория слабозависимых случайных величин; исследованы стохастические дифференциальные уравнения и указан ряд применений вероятностных методов в физике, статистике и биологии.

Вернувшись в Россию и не получив разрешения на работу в Москве, выбрал Харьков. Бернштейн стал одним из первых советских академиков. Его имя привлекало в Харьков многих известных математиков. Он делал доклады в Кембридже, Сорбонне, Болонье, Цюрихе.

В 1907—1933 годах преподавал в Харьковском университете. Профессор механико-математического факультета МГУ (1944—1947).

С 1924 года — член-корреспондент АН СССР; с 1929 года — академик. Академик АН Украинской ССР (1924).

В 1942 году присуждена Сталинская премия за научные труды в области математики: «О суммах зависимых величин, имеющих взаимно почти нулевую регрессию», «О приближении непрерывной функции линейным дифференциальным оператором от многочлена», «О доверительных вероятностях Фишера».

Член Немецкого (с 1926) и Французского (с 1944) математических обществ, почётный доктор наук Алжирского (1944) и Парижского (1945) университетов.

В 1936 году входил в состав комиссии Президиума АН СССР по «делу Лузина» и был одним из активно защищавших академика Н. Н. Лузина, благодаря чему было принято достаточно «мягкое» решение.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Вклад 
 Многочлен Бернштейна
 Неравенство Бернштейна
 Задача Бернштейна
 Теорема Бернштейна о седловом графике

Звания и награды 
 Академик Академии наук СССР (1929; член-корреспондент с 1924)
 Член Немецкого союза математиков (1926)
 Член Французского математического общества (1944)
 Почётный доктор наук Алжирского университета (1944)
 Почётный доктор наук Парижского университета (1945)
 Иностранный член Парижской академии наук (1955; корреспондент с 1928)
 Сталинская премия первой степени (1942)
 2 ордена Ленина (в том числе 10.06.1945)
 орден Трудового Красного Знамени

Библиография 
 Собрание сочинений. Т. 1—4. — М., 1952—1964.
 Современное состояние теории вероятностей. — М.-Л., 1933.
 Экстремальные свойства полиномов и наилучшее приближение… — М.-Л., 1937.
 Научное наследие П. Л. Чебышева / [отв. ред. С. Н. Бернштейн] — М.-Л., 1945.
 Теория вероятностей, 4-е изд. — М.-Л., 1948.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Бернштейн, Сергей Натанович // Математический энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1988.
 Сергей Натанович Бернштейн (некролог) // Успехи математических наук, том 24, выпуск 3 (147), 1969.
 
 

Математики по алфавиту
Математики России
Математики Украины
Математики СССР
Математики в теории приближений
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Действительные члены АН СССР
Иностранные члены Французской академии наук
Действительные члены ВУАН
Преподаватели Харьковского университета
Математики XX века
Сотрудники МИАН
Почётные доктора Парижского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Похороненные на Новодевичьем кладбище